Antilles peut désigner :
 les Antilles, un archipel situé dans la mer des Caraïbes, incluant les Grandes Antilles, les Petites Antilles, les Antilles françaises et les anciennes Antilles néerlandaises ;
 les Antilles australes, un archipel situé dans l'océan Austral et le sud de l'océan Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique ;
 Antilles Records, label américain de jazz
 le SS Antilles, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique opérationnel de 1913 à 1937 ;
 le SS Antilles, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique opérationnel de 1953 à 1971 ;
 Wedge Antilles, un personnage de la saga Star Wars.

Voir aussi